Prassagora (gr. ), può riferirsi a:
Prassagora di Cos (o di Coo) – importante figura di medico, maestro dell'anatomista Erofilo e attivo alla fine del IV secolo a.C.
Prassagora – storico pagano del IV secolo, autore di una storia di Costantino
Prassagora – protagonista della commedia Le donne al parlamento di Aristofane.

Note